Slaget vid Sedan kan avse:

Slaget vid Sedan (1870) – ett slag fransk-tyska kriget
Slaget vid Sedan (1940) – ett slag andra världskriget